Le processus rythmique TaKeTiNa, développé par le percussionniste autrichien Reinhard Flatischler, est un processus de méditation en groupe permettant de découvrir et de développer son propre potentiel musical et rythmique. Cette méthode permet l’apprentissage et la compréhension du rythme d’une manière naturelle et ludique en utilisant le corps comme instrument.

Le processus TaKeTiNa comprend trois différents niveaux continus et simultanés de rythme, représenté par la voix, les frappements de mains et les pas. La vocalisation et le rythme des mains, accompagnés du berimbau, change constamment tandis que les pas, soutenus par un surdo, restent les mêmes. Le surdo stabilise le rythme de base des pas, pendant que le chant à réponse permet de déstabiliser, puis de stabiliser à nouveau les mouvements rythmiques. Dans ce processus, la simultanéité de la stabilisation et de la déstabilisation crée une perturbation permettant aux participants de perdre et de retrouver le rythme de manière répétitive. Les participants sont guidés dans leur expérience des rythmes archétypaux et des images rythmiques profondément ancrés dans la conscience humaine.
Selon Flatischler, le soutien du groupe permet au participant d'entrer dans son propre processus de mise en confiance personnelle vis-à-vis de la musique.
 
On utilise TaKeTiNa dans les milieux académiques et cliniques et dans les formations pour entreprises partout dans le monde.

Notes et références

Bibliographie 
 .
 Flatischler, Reinhard. (2007). Rhythm for Evolution: Das TaKeTiNa-Rhythmusbuch. Mainz, Germany: Schott.
 Peyser, R. (1998). "Primal rhythm - ancient healer: TaKeTiNa with Reinhard Flatischler." [HTML document]. Retrieved December 10, 2007 from the World Wide Web: http://www.randypeyser.com/flatischler.htm
 Peyser, R. (Fall, 2009). TaKeTiNa: Rewiring with rhythm  [HTML document]. Retrieved July 29, 2010 from the World Wide Web: http://issuu.com/consciousdancer/docs/issue_8
 Rothman, T. (2001). "Ta Ke Ti Na - Listening to the Pulse of Life." [WORD document]. Deutschwaldstrasse, Austria: Ta Ke Ti Na Institute. Retrieved December 10, 2007 from the World Wide Web: http://academic.evergreen.edu/curricular/transcendentpractices/allprogram/Winter%20Ta%20Ke%20Ti%20Na.doc
 Toms, J. W. (December, 2007). Cultivating enlightenment. In "New Dimensions Newsletter", [HTML document]. Retrieved December 11, 2007 from the World Wide Web:  http://www.ndbroadcasting.org/data/newsletter/200712.html.

Liens externes 
 Site international de TaKeTiNa
 Site français de TaKeTiNa

Méditation
Musicothérapie
Rythme